Diplodocinae — подсемейство динозавров из семейства Diplodocidae. Известны из отложений верхнеюрской и нижнемеловой эпох (155—136,4 мил лет назад) Европы, Северной и Южной Америк. В подсемейство включают одних из самых длинных завропод, таких как Supersaurus vivianae и Diplodocus hallorum (ранее Seismosaurus).

Описание 
Группу ввёл в систематику немецкий палеонтолог Вернер Яненш в 1929 году, куда включил только один род — диплодока.

В 2004 году Джеральд Харрис и Питер Додсон использовали этот термин в качестве названия для монофилетической клады, в которую вошли диплодок и барозавр. Однако, они не дали определения группе. Это произошло в 2005 году, когда Даррен Нэйш и Майкл Тейлор захотели провести чёткое различие между двумя ветвями в пределах диплодоцид, на которых были расположены диплодок и апатозавр соответственно. Они определили Diplodocinae как группу, состоящую из диплодока и всех видов, более тесно связанных с диплодоком, чем с апатозавром.

Систематика 
Кладограмма семейства (2015):

Примечания 

Diplodocidae